Le Siège ou la Bataille de Ceuta  peut faire référence à :

Siège de Ceuta (1083)
Siège de Ceuta (1143)
Bataille de Ceuta (1144)
Raid de Ceuta (1180)
Bataille de Ceuta (1182)
Révolte de Ceuta (1147-1148)
Siège de Ceuta (1232-1233)
Siège de Ceuta (1234-1235)
Siège de Ceuta (1273)
Raid de Ceuta (1279)
Prise de Ceuta (1306)
Bataille de Ceuta (1309)
Prise de Ceuta (1415)
Siège de Ceuta (1419)
Siège de Ceuta (1476)
Bataille de Ceuta (1588)
Siège de Ceuta (1647)
Bataille de Ceuta (1665)
Siège de Ceuta (1694-1720)
Siège de Ceuta (1721-1727)
Siège de Ceuta (1732)
Siège de Ceuta (1757)
Siège de Ceuta (1790-1791)